Hagiografia: Sant Quintí, màrtir del segle III commemorat el 31 d'octubre
 Toponímia:
 Castell de Sant Quintí
 Entitats de població:
 Sant Quintí (Nova Brunsvic), ciutat canadenca de Nova Brunsvic
 Sant Quintí de Mediona, municipi de l'Alt Penedès
 Sant Quintí de Montclar, enclavament del municipi de Montclar, a la comarca del Berguedà
 Sant Quintí de Puig-rodon, entitat de població de Campdevànol, al Ripollès
 Orografia:
 Sant Quintí (Cardona), al veïnat de Planés, al municipi de Cardona, a la comarca del Bages
 Illa de Sant Quintí, a la ciutat de Trois-Rivières, illa fluvial de la regió del Quebec
 Hidrografia:
 Riera de Sant Quintí (Solsonès)
 Riera de Sant Quintí (Ripollès)
 Riera de Sant Quintí (Berguedà)
 Esglésies:
 Capella de Sant Quintí, al municipi de Castellbisbal, al Baix Llobregat
 Ermita de Sant Quintí de Cambrils, situada a Cambrils de Montanya, al municipi d'Odèn, al Solsonès
 Església de Sant Quintí, parroquial de Sant Quintí de Mediona
 Sant Quintí d'Ardòvol, a Ardòvol (Cerdanya)
 Sant Quintí d'en Bas, antiga parròquia del municipi de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa
 Sant Quintí de Travil, a Capolat (Berguedà)
 Miscel·lània:
 Batalla de Sant Quintí
 Sant Quintí (Aisne)